Стан Гец () е американски джаз саксофонист.

Биография 
Роден е на 2 февруари 1927 г. във Филаделфия. Започва кариерата си през 1943 г. и в края на 40-те години става известен с участието си в биг бенда на Уди Хърман, създавайки си репутация на един от водещите саксофонисти на своето време. През 60-те години изиграва важна роля за популяризирането на боса нова. Неговата съвместна работа с Чарли Бърд, Jazz Samba, е едно от първите цялостни произведения в тази насока в САЩ.

Стан Гец умира на 6 юни 1991 г. в Малибу.

Дискография

Като водещ изпълнител 
 Opus de Bop (Savoy, 1947 [1977])
 Groovin' High (Modern, 1948 [1956])
 The Brothers (Prestige, 1949 [1956]) with Zoot Sims и Al Cohn
 Prezervation (Prestige, 1949 – 50 [1967]) with Al Haig
 Stan Getz Quartets (Prestige, 1949 – 50 [1955])
 Early Stan (Prestige, 1949 – 1953 [1963]) with Jimmy Raney
 The Sound (Roost 1951 – 52 [1955])
 The Getz Age (Roost 1951 – 52 [1955])
 Stan Getz at Storyville Vol. 1 (Roost, 1951 [1955]) with Jimmy Raney и Al Haig
 Stan Getz at Storyville Vol. 2 (Roost, 1951 [1955]) with Jimmy Raney и Al Haig
 West Coast Live (Pacific Jazz, 1953 – 54 [1997]) with Chet Baker
 Norman Granz' Jam Session #3 (Norgran, 1953)
 Norman Granz' Jam Session #4 (Norgran, 1953)
 Interpretations by the Stan Getz Quintet (Norgran, 1954)
 Interpretations by the Stan Getz Quintet Vol. 2 (Norgran, 1954
 Stan Getz Plays (Norgran, 1954]) – compiles 10 inch LPs Stan Getz Plays and The Artistry of Stan Getz
 Diz and Getz (Norgran, 1954)
 Stan Getz at The Shrine (Norgran, 1954)
 Hamp and Getz (Norgran, 1955)
 West Coast Jazz (Verve, 1955)
 Interpretations by the Stan Getz Quintet Vol. 3 (Norgran, 1956)
 Stan Getz in Stockholm (Verve, 1956)
 For Musicians Only (Verve, 1956) with Dizzy Gillespie and Sonny Stitt
 The Steamer (Verve, 1956)
 Stan Getz and the Cool Sounds (Verve, 1957)
 The Soft Swing (Verve, 1957)
 Jazz Giants '58 (Verve, 1957) with Gerry Mulligan, Harry Edison, Louis Bellson and the Oscar Peterson Trio
 Award Winner: Stan Getz (Verve, 1957)
 Stan Getz and the Oscar Peterson Trio (Verve, 1957)
 Gerry Mulligan Meets Stan Getz (Verve, 1957) also released as Getz Meets Mulligan in Hi–Fi
 Stan Getz and J. J. Johnson at the Opera House (Verve, 1957)
 Cal Tjader-Stan Getz Sextet (Fantasy, 1958)
 Stan Meets Chet (Verve, 1958)
 Les Tricheurs (Barclay, 1958)
 Stan Getz Live in Europe 1958 (Jazz Anthology, 1958 [1982])
 Imported from Europe (Verve, 1958)
 Stockholm Sessions '58 (Dragon, 1958 [1988])
 Stan Getz at Large (Verve, 1961)
 Cool Velvet (Verve, 1960)
 Getz in Poland (Musa, 1960)
 Focus (Verve, 1961)
 Recorded Fall 1961 (Verve, 1961) with Bob Brookmeyer
 Jazz Samba (Verve, 1962) with Charlie Byrd
 Big Band Bossa Nova (Verve, 1962)
 Jazz Samba Encore! (Verve, 1963) with Luiz Bonfá
 Getz/Gilberto (Verve, 1963) with João Gilberto
 Stan Getz with Guest Artist Laurindo Almeida (Verve, 1963)
 Reflections (Verve, 1963)
 Nobody Else But Me (Verve, 1964 [1994])
 Stan Getz & Bill Evans (Verve, 1964 [1988])
 Getz Au Go Go with Astrud Gilberto (Verve, 1964)
 Getz/Gilberto Vol. 2 (Verve, 1964 [1967]) with João Gilberto
 The Canadian Concert of Stan Getz (Vancouver Concert) (Can-Am, 1965)
 Stan Getz Plays Music from the Soundtrack of Mickey One (MGM, 1965)
 Stan Getz & Arthur Fiedler at Tanglewood (Verve, 1966)
 Two Sides of Stan Getz (Unique Jazz, 1966)
 The Stan Getz Quartet in Paris (Verve, 1966)
 Voices (Verve, 1966)
 Sweet Rain (Verve, 1967)
 What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David (Verve, 1968)
 The Song Is You (Laserlight, 1969 [1996])
 Didn't We (Verve, 1969)
 Marrakesh Express (MGM, 1969)
 Dynasty (Verve, 1971)
 Change of Scenes (Verve, 1971) – with the Kenny Clarke/Francy Boland Big Band
 Stan Getz with European Friends (Denon, 1959 – 71 [1996])
 Communications '72 (Verve, 1972)
 Captain Marvel (Verve, 1972)
 Stan Getz Quartet at Montreux (Polydor, 1972 [1977])
 But Beautiful (Milestone 1974 [1996]) with Bill Evans
 Jazz Jamboree '74 Vol. 2 (Polskie Nagrania Muza, 1974) – split album with McCoy Tyner Quartet
 Stan Getz My Foolish Heart Live at the Left Bank, Baltimore (Label M, 1975)
 The Best of Two Worlds (Columbia, 1975) with João Gilberto
 The Peacocks (Columbia, 1975) with Jimmie Rowles
 The Master (Columbia, 1975 [1982])
 Getz/Gilberto '76 (Resonance, 1976 [2016]) with João Gilberto
 Moments in Time (Resonance 1976 [2016])
 Live at Montmartre (SteepleChase, 1977)
 Another World (Columbia, 1977)
 Mort d'un Pourri (Melba, 1977) – Soundtrack to Death of a Corrupt Man
 Jazzbühne Berlin '78 (Repertoire, 1978 [1991])
 Academy of Jazz (PolJazz, 1978) with Bob Brookmeyer
 Children of the World (Columbia, 1978)
 Forest Eyes (CBS, 1980
 Midem Live '80 (Personal Choice, 1980)
 The Great Jazz Gala '80 (Bellaphon, 1980)
 The Dolphin (Concord Jazz, 1981)
 Spring Is Here (Concord Jazz, 1981)
 Billy Highstreet Samba (EmArcy, 1981)
 Blue Skies (Concord Jazz, 1982 [1995])
 Pure Getz (Concord Jazz, 1982)
 Stan Getz Quartet Live in Paris (Dreyfus, 1982)
 Poetry (Elektra Musician, 1983) with Al Dailey
 The Stockholm Concerts (Verve 1983)
 The Stockholm Concert (Sonet, 1983)
 Line for Lyons (Sonet, 1983) with Chet Baker
 Quintessence Volume 1 (Concord Jazz, 1983)
 Quintessence Volume 2 (Concord Jazz, 1983)
 Voyage (Black Hawk, 1986)
 Anniversary! (EmArcy, 1987)
 Serenity (EmArcy, 1987)
 Bossas & Ballads – The Lost Sessions (Verve, 1989 [2003])
 Homage to Charlie Parker (A&M, 1989)
 Yours and Mine (Concord Jazz, 1989)
 Soul Eyes (Concord Jazz, 1989)
 Apasionado (A&M, 1989)
 The Final Concert Recording (Eagle Jazz, 1990 [2000])
 People Time (EmArcy 1991) with Kenny Barron

Концертни джем сешъни с различни изпълнители 
 The JATP All-Stars at the Opera House (Verve, 1957)
 Norman Granz Presents Jazz at the Philharmonic in Europe Vol. 4 (Verve, 1960)
 Norman Granz Presents Jazz at the Philharmonic in Europe Vol. 2 (Verve, 1960)
 Norman Granz Presents Jazz at the Philharmonic in Europe Vol. 4 (Verve, 1960)
 Jazz at the Santa Monica Civic '72 (Pablo, 1972)
 Newport in New York '72: The Jam Sessions, Vol. 1 and 2 (Cobblestone, 1972)
 Montreux Summit Volume 1 (Columbia, 1977)
 Montreux Summit Volume 2 (Columbia, 1977)
 Havana Jam (Columbia, 1979) with the CBS Jazz All Stars
 Havana Jam II (Columbia, 1979) with the CBS Jazz All Stars
 All Star Jam Session (Eastworld, 1981) at Aurex Jazz Festival '81
 Live Special (Eastworld, 1981) at Aurex Jazz Festival '81

Компилации 
 1956: Conception (Prestige)
 1957: Stan Getz and the Cool Sounds (Verve)
 1962: The World of Stan Getz (Verve)
 1965: The Melodic Stan Getz (Metro)
 1980: The Best of Stan Getz (Columbia)
 1984: Stan the Man (Verve, 1952 – 61 [1984])
 1988: The Lyrical Stan Getz (Columbia)
 1997: The Complete Roost Recordings (Blue Note)
 1998: Jazz 'Round Midnight: Bossa Nova (Verve)
 2002: Café Montmartre (Universal France)
 2002: The Very Best of Stan Getz (Verve)
 2010: People Time: The Complete Recordings (EmArcy, 1991 [2009])

За него 
 Astrup, Arne. The Stan Getz Discography, 1978.
 Churchill, Nicholas. Stan Getz: An Annotated Bibliography and Filmography, 2005.
 Gelly, Dave. Stan Getz: Nobody Else But Me, 2002.
 Kirkpatrick, Ron. Stan Getz: An Appreciation of His Recorded Work, 1992.
 
 Palmer, Richard. Stan Getz, 1988.
 Taylor, Dennis. Jazz Saxophone: An In-depth Look at the Styles of the Tenor Masters, 2004.

Бележки 

Носители на Грами
Американски саксофонисти
Американски джаз музиканти
Боса нова
Евреи в САЩ
Родени във Филаделфия
Починали в Калифорния
Починали от рак